Mohinos puede referirse al nombre común de las siguientes plantas de la familia de las asteráceas:

 Anacyclus clavatus; o
 Chrysanthemum coronarium.